TJB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tanjung Balai (Indonesia)